Натал́и Дело́н (; настоящее имя Франси́н Канова́, ; по первому мужу Бартелеми́, ; 1 августа , Уджда, Марокко — 21 января , Париж, Франция) — французская актриса и режиссёр. Вторая жена Алена Делона и его единственная официальная супруга, мать Энтони Делона.

Биография 
Натали Делон пришла в кинематограф благодаря Алену Делону, с которым она находилась в браке в 1964—1968 годах. В этом браке родился сын Энтони Делон. Их первый совместный фильм «Самурай», снятый Жан-Пьером Мельвилем, пользовался большим успехом.

Расставание с Делоном сама актриса комментировала так: 
После развода Натали продолжала работать с другими известными режиссёрами. Позднее занялась режиссурой и писала сценарии.

Последней киноработой актрисы стал, после 26-летнего перерыва в съёмках, французско-немецко-португальский драматический фильм «Собачья ночь» (2008 год) немецкого режиссёра Вернера Шрётера, «величайшего из маргинальных режиссёров», получившего наибольшую известность во Франции (этот фильм стал и его последней работой).

Умерла 21 января 2021 года в Париже в возрасте 79 лет от рака поджелудочной железы.

Фильмография

Примечания 

Артисты, известные под псевдонимами
Натали
Умершие от рака поджелудочной железы